Begun ist der Nachname folgender Personen:

 Semi Joseph Begun (1905–1995), ein Pionier der Magnetaufzeichnung
 David R. Begun (* 1959), Professor für Paläoanthropologie an der Universität von Toronto